Тата́ринов — русская фамилия (женская форма ).

Несколько родов разного происхождения, но, в основном, выходцы из Казани и Мещеры XVI—XVII вв. Татариновы — дворянские роды. В дворянском звании с поместиями утверждены в 1580 году. Сохраняли, очевидно, знание тюркских языков — см. Пётр Татаринов, толмач посольского приказа в XV веке, некоторые жили и в Казани — Семён Татаринов, жилец в Казани в 1568 году.

Известные носители фамилии:

 Татаринов, Адриан Иванович — российский медик, директор экономической канцелярии медицинской коллегии; надворный советник.
 
 
 
 Татаринов, Валериан Алексеевич (1816—1871) — государственный деятель.
 
 Татаринов, Виталий Михайлович (род. 1931) — советский поэт-песенник.
 
 Татаринов, Герман Алексеевич (1925—2005) — художник.
 Татаринов, Дмитрий Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Татаринов, Евгений Владимирович (род. 1999) — российский футболист.
 
 Татаринов, Константин Адрианович (1921—2001) — профессор, териолог, палеонтолог, зоолог-фаунист.
 
 
 
 Татаринов, Олег Владимирович (род. 1967) — российский политик, председатель Тульской областной Думы.
 Татаринов, Павел Михайлович (1895—1976) — геолог.
 
 Татаринов, Степан Петрович (1782—1847) — горный инженер, генерал-майор, специалист по металлургии, главный начальник Алтайских заводов и Томский губернатор (1840—1847).
 Татаринов, Фёдор Васильевич (1860—1933) — депутат Государственной думы Российской империи, земский деятель, историк.
 
 Татаринов, Ярослав Всеволодович (1950—2010) — светский и российский математик и механик.

Топоним 
 Вулкан Татаринова — действующий вулкан на острове Парамушир Большой Курильской гряды.
 Татаринов — село в Львовской области Украины.

См. также 
 Татаринович

Примечания